Трка на 800 метара у мушкој конкуренцији на 17. Светском првенству у атлетици 2019. у Дохи одржана је 28., 29. септембра и 1. октобра на стадиону Khalifa International Stadium.

Титулу светског првака из Лондона 2017. бранио је Пјер Амброаз Бос из Француске .

Земље учеснице 
Учествовало је 46 такмичара из 29 земаља.

  (2)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (3)
  Косово (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (4)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (3)

Освајачи медаља

Рекорди 
26. септембар 2019.

Најбољи резултати у 2019. години 
Десет најбржих атлетичара 2019. године на 800 метара, пре почетка светског првенства (27. септембра 2019) заузимало је следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+1)

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 28. септембра 2019. године по локалном времену. У полуфинале пласирани су по 3 првопласирана из сваке од 6 квалификационих група (КВ) и још 6 на основу постигнутог резултата (кв).,, 

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Полуфинале 
Такмичење је одржано 29. септембра 2019. године по локалном времену. У полуфиналу су учествовала 24 такмичара, подељени у 3 групе. У финале су се пласирала по двојица првопласираних из група (КВ) и двојица на основу постигнутог резултата (кв).,,

Финале 
Финале је одржано 1. октобра 2019. године у 22:10.,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2019. сајт WA
 Резултати трке на 800 м на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 2019.
Трка на 800 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном